Levoncourt (Górny Ren) – francuska gmina w regionie Alzacja
 Levoncourt (Moza) – francuska gmina w regionie Lotaryngia